Одишелидзе — фамилия:

 Одишелидзе, Александр Ильич — Георгиевский кавалер; поручик; 26 сентября 1916.
 Одишелидзе, Илья Зурабович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 19 сентября 1907.